82. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 5–6 marca 1988 roku w ZSRR, w Medeo, na terenie dzisiejszego Kazachstanu. Zawodnicy startowali na naturalnym torze w Kompleksie Medeo. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto wywalczył Amerykanin Eric Flaim. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 40 łyżwiarzy z 20 krajów. Sklasyfikowanych zostało 39.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

1988 w sportach zimowych
1988 w ZSRR
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
Sport w ZSRR